

Перевоз — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Перевоз — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Перевоз — місто у Нижньогородській області Росії.